Serie A 1964-1965 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1964-1965 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1964-1965 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 1964-1965 – edizione del campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie A 1964-1965 – edizione del campionato di pallavolo maschile italiano